Спортсмен года в Словакии () ежегодно выбирался клубом словацких спортивных журналистов. Награда вручается с 1993 года. Ранее вручалась награда лучшему спортсмену Чехословакии, которая прекратила своё существования после распада Чехословакии.

Спортсмен года

См. также 
 Список спортсменов года в Чехословакии

Ссылки 
 
 
 
 

Спортсмены Словакии
Награды, появившиеся в 1993 году
Словакия